Libdeh oder Abu Libdeh ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Abu-Libdeh (* 1983), jordanischer Taekwondoin
 Salwa Abu Libdeh (* 1966), palästinische Fernsehjournalistin